Pellert ist der Familienname folgender Personen:

 Ada Pellert (* 1962), Präsidentin der Fernuniversität in Hagen
 Wilhelm Pellert (* 1950), österreichischer Schriftsteller und Regisseur